Stadttöchterschule steht für

 Stadttöchterschule (Hameln)
 Stadttöchterschule I (Hannover)
 Stadttöchterschule II (Hannover)
 Stadttöchterschule III (Hannover)
 Stadttöchterschule (Dorpat)

Siehe auch:
 Höhere Stadttöchterschulen in Hannover